Station Boondaal - treinstation
 Boondaal Station (tramhalte)